Camaragibensi – abitanti di Camaragibe
Camaragibensi – abitanti di Passo de Camaragibe